Borufka ist der Familienname folgender Personen: 

 Heike Borufka (* 1965), deutsche Gerichtsreporterin
 Helmut Borufka (1918–2003), Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR